«Into You» () — песня, записанная американской певицей Арианой Гранде, и выпущенная с её 3-го альбома Dangerous Woman 6 мая 2016 года лейблом Republic Records в качестве второго сингла. Песня была написана
Максом Мартином, Savan Kotecha, Alexander Kronlund, Ilya Salmanzadeh и самой Арианой Гранде; продюсеры Макс Мартин и IIya. Видеоклип получил 4 номинации на MTV Video Music Awards.

Журнал Billboard включил «Into You» в список 100 лучших поп-песен 2016 года на позиции № 6 («100 Best Pop Songs of 2016»).
Издание Pitchfork поместило «Into You» на 82-е место в своём списке 100 лучших песен 2016 года («100 best songs of 2016»).

Коммерческий успех 
В мае 2016 года «Into You» дебютировала в США на позиции № 83 в чарте Billboard Hot 100.
На 13-ю неделю нахождения в чарте 27 августа 2016 года песня заняла позицию № 13 в американском хит-параде Billboard Hot 100. «Into You» также достиг позиции № 8 в чарте Dance Club Songs, № 7 в Mainstream Top 40, № 20 в Adult Top 40.

К апрелю 2018 года тираж превысил 744,000 копий в США.

В Великобритании песня дебютировала на позиции № 44 в чарте UK Singles Chart, а потом поднялась до 14-го места, став для Гранде её шестым хитом в лучшей двадцатке top-20.

Музыкальное видео 
24 мая 2016 года был выпущено видео на сингл «Into You» на канале Vevo. Режиссёром выступила Ханна Люкс Дэвис (Hannah Lux Davis).
Музыкальное видео получило 4 номинации на церемонии MTV Video Music Awards (2016) в категориях Лучшее женское видео, Лучшее поп-видео, Лучший монтаж и Лучшая операторская работа.

Чарты

Еженедельные чарты

Итоговые годовые чарты

Сертификации 

https://www.riaa.com/gold-platinum/?tab_active=default-award&se=Ariana+Grande#search_section

Источники

Ссылки 
 Видео на youtube.com

Синглы 2016 года
Песни по алфавиту
Песни 2016 года
Синглы Republic Records
Песни Арианы Гранде
Песни, продюсированные Максом Мартином
Песни, написанные Максом Мартином
Песни в стиле электронной танцевальной музыки
Песни, написанные Арианой Гранде